Jasenak je lahko:
 Jasenak, Hrvaška
 Jasenak, Srbija